een waterweg bij het Sneekermeer; zie Gudsekop (water)
 een Friese platbodem; zie Gudsekop (schip, 1908)
 een stichting die deze platbodem beheert; zie Stichting de Gudsekop
 een straat in Sneek; zie Gudsekop (straat)